A4, A-4 ou A04 désigne :

Domaine militaire 
 Curtiss A-4 Falcon, un avion américain de l'entre-deux-guerres ;
 Douglas A-4 Skyhawk, un avion d'attaque américain ;
 HMS A4, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk, un avion d'attaque au sol développé pour la force aérienne argentine ;
 Martín Posadillo (A-04), un navire de transport de l’Armada espagnole ;
 ST Aerospace A-4SU Super Skyhawk, modernisation du Douglas A-4S Skyhawk utilisé par la force aérienne de la République de Singapour ;
 Le nom du missile allemand V2, dans la nomenclature originale du projet.

Histoire 
 A4, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme assis en adoration.

Format de papier 
 Format A4, un format de papier défini par la norme ISO 216 qui correspond à une feuille rectangulaire de .

Informatique 
 Apple A4, un processeur d'Apple.

Médecine 
 Autres infections bactériennes intestinales (A04), d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC A04, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Musique 
 A4, un groupe de gospel ;
 Autopsie Vol. 4, une mixtape de Booba sorti en 2011 ;
 A4, note de musique utilisée comme référence.

Sport automobile 
 Arrows A4, une Formule 1 de l’écurie britannique Arrows ;
 Merzario A4, une Formule 1 de l’écurie italienne Team Merzario.

Transport 
Automobiles
 Alpina A4, un modèle du constructeur allemand Alpina ;
 Audi A4, un modèle du constructeur allemand Audi.

Autoroutes
 , différentes autoroutes dans le monde.

Routes
 , différentes routes dans le monde.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de chaussée glissante en France.

Aviation
 .

Aéronautique
 Fusée A4 développée par l'Allemagne nazie.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres